Murgaš bezeichnet:

Personen:
 Ján Murgaš (* 2004), slowakischer Fußballspieler
 Jozef Murgaš (1864–1929), slowakischer Maler, Erfinder und Pionier der drahtlosen Kommunikation
 Karol Murgaš (1899–1972), slowakischer Journalist, Jurist, Politiker und Vertreter des radikalen pronazistischen Flügels der Slowakischen Volkspartei

Orte:
 Murgaš (Kumanovo), ein Dorf in Nordmakedonien
 Murgaš (Ub), ein Ort in der Gemeinde Ub in Serbien

Sonstiges:
 (26639) Murgaš, ein Asteroid des Hauptgürtels